Анабазис:
 Анабазис — род растений семейства Маревые.
 Анабазис — песня из альбома «Переезд» группы «Nautilus Pompilius».

См. также 
 Anabasis
 Анабасис